Papegaaiachtigen, een orde van tropische, bontgekleurde vogels.
 Papegaaien van de Oude Wereld, een familie waartoe alleen papegaaien, parkieten, lori's, tijgerparkieten en karakiri's behoren.
 Papegaaien van Afrika en de Nieuwe Wereld, een familie waartoe de 'echte' papegaaien, amazonepapegaaien, ara's en parkieten behoren.
 Napraten, ook papegaaien genoemd.
 Bedheffer, een stalen, driehoekige steun boven een ziekenhuisbed, voor de patiënt om zich aan op te trekken.